Le qualificazioni del singolare  del Monte Carlo Rolex Masters 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Monte Carlo Rolex Masters  2010 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (Qualificato)
 Jarkko Nieminen (Qualificato)
 Peter Luczak (Qualificato)
 Thiemo De Bakker (Qualificato)
 Illja Marčenko (primo turno)
 Arnaud Clément (ultimo turno)

 Óscar Hernández (ultimo turno)
 Miša Zverev (ultimo turno)
 Marcel Granollers (Qualificato)
 Andrej Golubev (Qualificato)
 Daniel Gimeno Traver (Qualificato)
 Igor' Kunicyn (ultimo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (ultimo turno)

Qualificati 

 Daniel Gimeno Traver
 Aleksandr Dolgopolov
 Jarkko Nieminen
 Peter Luczak

 Thiemo De Bakker
 Marcel Granollers
 Andrej Golubev

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2010
ATP World Tour 2010